Lucretia kan syfta på:

 The Rape of Lucretia – en opera av Benjamin Britten från 1946
 Lucretias våldtäkt – en dikt av William Shakespeare från 1594
 Lucretia (låt av Megadeth) – en låt av heavy metalgruppen Megadeth på deras album Rust in Peace
 281 Lucretia – en asteroid
 Lucretia (Veronese) – en målning av Paolo Veronese från cirka 1585
Lucrezia Noin – en rollfigur i den tecknade serien Gundam Wing
Lucrezia Smith – en rollfigur i Mrs. Dalloway
Lucrecia Crescent – en mindre rollfigur i datorspelet Final Fantasy VII

Personer
 Namnet Lucretia (med alternativa stavningar)
 Lucretia – en legendarisk adelsdam från den Romerska republiken
 Lucretia Garfield (1832-1918), amerikansk presidentdam
 Lucretia Eriksdotter (född 1564), dotter till Erik XIV
 Lucretia Magnusdotter (ca 1561 - 1624), dotter till Magnus Vasa
Lucrezia Borgia, dotter till Rodrigo Borgia som blev påve Alexander VI
Lucrezia d'Alagno, en nära vän till Alfonso V av Neapel. 
Lucrezia, en italiensk sångerska
Lucretia Jans (1629), misstänkt holländsk myteriledare

Kvinnonamn
Engelska förnamn
Latinska förnamn